Areschtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Kateryna Areschtschenko (* 1985), ukrainische Schachspielerin
 Oleksandr Areschtschenko (* 1986), ukrainischer Schachspieler